Натуральне число 568
 568 рік до нашої ери
 568 рік нашої ери